Le mot cogito peut renvoyer à :

 Cogito ergo sum (« Je pense, donc je suis »), phrase fondamentale de la philosophie de René Descartes ;
 Cogito, un roman de Victor Dixen ;
 Cogito’Z, des centres pour personnes surdouées créés par Jeanne Siaud-Facchin.